L'Argent des autres peut faire référence à :
 L'Argent des autres, un roman d'Émile Gaboriau (1875), paru dans Le Voleur, 
 L'Argent des autres, un film français de Christian de Chalonge (1978)
 L'Argent des autres (), titre québécois d’un film américain de Danny DeVito (1991)
 L'Argent des autres (), une pièce de théâtre de Jerry Sterner ()